Frank McNulty est un nom pouvant désigner:

 (1872-1926), homme politique américain du New Jersey
 (né en 1973), homme politique américain du Colorado

Voir aussi

McNulty, Frank